Sender Ravensburg ist die Bezeichnung folgender Sendeanlagen der Deutschen Telekom im südwestlichen Oberschwaben:

 Sender Ravensburg (Höchsten), ein Fernsehsender auf dem Höchsten, Gemeinde Illmensee
 Sender Ravensburg (Wilhelmskirch), ein Mittelwellensender in Wilhelmskirch, Gemeinde Horgenzell